Bapu steht für:

 Bāpu (Gujarati: „Vater“), ein Ehrenname Mahatma Gandhis, siehe Mohandas Karamchand Gandhi #Ehrennamen
 Bapu (Regisseur) (1933–2014), indischer Illustrator und Filmregisseur
 Bapu (China), Ort im Kreis Meigu, Provinz Sichuan

Siehe auch:
 Bappu